Biografies
 Ruy López de Villalobos, navegant castellà del segle XVI
 Ruy López de Segura, religiós i mestre d'escacs del segle XVI

 Escacs
 Obertura Ruy López, una de les més antigues obertures d'escacs, també coneguda com a "obertura espanyola"
 Club d'escacs Ruy López, club d'escacs barceloní ja desaparegut.